Wen die Götter lieben ist der Titel zweier Spielfilme:

 Wen die Götter lieben (1942)
 Wen die Götter lieben (1992)

Des Weiteren ist dies
 der Titel einer Novelle von Clara Viebig: Wen die Götter lieben (Novelle)